Саратовский сельский округ

Российская Федерация

Краснодарский край 

 Саратовский сельский округ города Горячего Ключа

Омская область 

 Саратовский сельский округ Седельниковского района

Казахстан

Восточно-Казахстанская область 

 Саратовский сельский округ Уланского района